Мухаммад Аввад (, ; 9 июня 1997, Тамра, Израиль) — израильский футболист, нападающий клуба «Маккаби» (Петах-Тиква).

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Маккаби» Хайфа. В его составе дебютировал в чемпионате Израиля 10 сентября 2016 года в матче против «Бней Иегуды», в котором вышел на замену на 88-й минуте вместо Фираса Муграби. Всего в свой дебютный сыграл 11 матчей и забил 1 гол, из них 5 матчей в основной стадии чемпионата и 6 в финальной (чемпионской).

В сентябре 2020 года Аввад был взят в аренду до конца сезона польским клубом «Лех». В чемпионате Польши он провёл 9 матчей и отметился забитым голом в ворота «Краковии». Также сыграл 5 матчей на групповой стадии Лиги Европы УЕФА, в которой «Лех» занял последнее место. 11 февраля 2021 года «Маккаби» досрочно отозвал игрока из аренды.

Карьера в сборной 
Впервые был вызван в основную сборную Израиля в октябре 2018 года на матчи Лиги наций УЕФА со сборными Шотландии и Албании, но на поле не вышел.

Примечания 

Футболисты Израиля
Игроки сборной Израиля по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Маккаби» Хайфа
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Маккаби» Петах-Тиква